Марич: () — южнославянская фамилия. Четвёртая по релевантности в Хорватии ().
Известные носители:
 Марич, Аднан (род. 1997) — шведский футболист, полузащитник.
 Марич, Алекс (род. 1984) — австралийский баскетболист, также имеет сербское гражданство.
 Марич, Алиса (род. 1970) — сербская шахматистка, международный мастер (1993).
 Марич, Горан (род. 1959) — хорватский политик, экономист и футбольный судья.
  (род. 1981) — сербский футболист, игрок мужской сборной Сербии по волейболу.
 Марич, Горан (род. 1984) — сербский футболист, нападающий венгерского клуба «Ломбард».
 Марич, Здравко (род. 1977) — хорватский государственный деятель.
 Марич, Любица (1909—2003) — сербский и югославский композитор и педагог.
 Марич, Мария Давыдовна (1893—1961) — русская советская писательница и драматург.
 Марич, Марино (род. 1990) — хорватский гандболист.
 Марич, Марко (род. 1996) — хорватский футболист.
 Марич, Мартин (род. 1984) — хорватский легкоатлет, метатель диска.
 
 Марич, Милева (1875—1948) — первая жена Альберта Эйнштейна.
 Марич, Милош Милошевич (1885—1944) — советский гистолог.
 Марич, Мирко (род. 1995) — хорватский футболист.
 Марич, Мирьяна (род. 1970) — сербская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1991).
 Марич, Рудольф (1927—1990) — югославский шахматист, почётный гроссмейстер (1990).
 Марич, Силвио (род. 1975) — хорватский футболист.
 Марич, Томислав (род. 1973) — хорватский футболист и тренер.
 Марич, Энвер (род 1948) — югославский футболист, югославский и боснийский тренер.
 Марич, Янез (род. 1975) — словенский биатлонист.

Топоним 
 Марич (Яндракыннотваам) — река на Дальнем Востоке России.